These Days (Bon Jovi), een album van Bon Jovi uit 1995
 These Days (nummer van Bon Jovi), single van Bon Jovi uit 1996
 These Days (Dick Wagner), een nummer van Dick Wagner uit 1979
 These Days (Foo Fighters), een nummer van de Foo Fighters uit 2011
 These Days (Rudimental), een nummer van Rudimental uit 2018